

Sigle 
 Plastic Noise Experience – gruppo musicale tedesco
 Preston North End F.C. – società calcistica inglese
 Progetto NordEst – partito politico italiano
 Pudendal nerve entrapment – intrappolamento del nervo pudendo
 Percutaneous Nerve Evaluation – valutazione neurologica percutanea

Codici 
 PNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Northeast Philadelphia, Filadelfia, Stati Uniti
 pne – codice ISO 639-3 della lingua penan occidentale